Роджърс Къп е международен турнир по тенис от Сериите Мастърс. Той се провежда в Торонто и Монреал – жените играят в единия град, а мъжете в другия. През 2015 г. жените играят в Торонто, а мъжете – в Монреал.

Местоположение 
В Торонто турнирът се провежда на кортовете на „Рексал Център“, намиращ се в Йорк юнивърсити, а в Монреал на кортовете на „Стад Униприкс“.

История 
Турнирът при мъжете се провежда от 1881 г. а при жените през 1892 г. Той е най-старият турнир в света след Уимбълдън и Откритото първенство на САЩ.

Фотогалерия

Победители на сингъл (мъже)

Победители на сингъл (жени)

Източници 

 
Турнири от сериите Мастърс
Турнири по тенис на твърд корт
Основани в Канада през 1881 година